Avannarlersuaq bezeichnet:
 Avannarlersuaq (Insel, bei Kangillermiut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Avannarlersuaq (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Avannarlersuaq (Insel, Simiuttat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Avannarlersuaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Avannarlersuaq (See), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland